Ian Harvey est un nom pouvant désigner:

 (1903-1966), joueur de rugby néo-zélandais
Ian Harvey (1914-1987), homme politique conservateur britannique
 (né en 1972), joueur de cricket australien

Voir aussi
Ian Harvie, comédien et acteur américain
 (né en 1962), guitariste écossais

Harvey, Ian